Хосепми́р Ааро́н Бальо́н Вильяко́рта (; ) — перуанский футболист, опорный полузащитник клуба «Универсидад де Консепсьон» и сборной Перу. Бронзовый призёр Кубка Америки 2011 года. Двукратный чемпион Перу.

Карьера

Клубная 
Хосепмир Бальон начал свою профессиональную карьеру в клубе «Универсидад Сан-Мартин» в 2007 году. В первом сезоне Бальон сыгравший всего в 8-и матчах стал чемпионом страны. В следующем году Бальон сыгравший уже в 31-м матче и забивший 1 гол повторил прошлогоднее достижение. В 2009 году Бальон провёл 41 матч и забил 1 гол, но это не помогло его клубу в третий раз подряд стать чемпионом. Отыграв до середины 2010 года в чемпионате Перу Хосепмир Бальон был отдан в годичную аренду в аргентинский «Ривер Плейт» за 200,000 Евро.

За свой новый клуб молодой перуанец дебютировал 8 августа 2010 года в матче первого тура Апертуры с «Тигре», который завершился победой «Ривера» с минимальным счётом. Всего в первой части чемпионата перуанец отыграл 10 матчей. В Клаусуре Бальон потерял место в основном составе и провёл за весь чемпионат всего 2 матча, а его клуб сенсационно вылетел во второй дивизион. После окончания чемпионата аренда Бальона закончилась и игрок вернулся в свой бывший клуб «Универсидад Сан-Мартин».

В сборной 
В сборной Перу Хосепмир Бальон дебютировал 7 июня 2009 года в отборочном матче чемпионата мира 2010 года со сборной Эквадора, завершившимся поражением перуанцев со счётом 1:2. Бальон вышел на поле на 79-й минуте, заменив Райнера Торреса.

В 2011 году Бальон попал в заявку сборной на Кубок Америки, который сборная Перу закончила на третьем месте. На Кубке Бальон провёл четыре матча, пропустив матч группового этапа со сборной Уругвая и матч за третье место со сборной Венесуэлы.

Всего за сборную Перу Хосепмир Бальон сыграл 48 матчей.

Достижения

Командные 
 Сборная Перу
 Бронзовый призёр Кубка Америки: 2011, 2015
 Обладатель Кубка Кирин: 2011

 «Универсидад Сан-Мартин»
 Чемпион Перу (2): 2007, 2008

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого: 20 матчей; 9 побед, 4 ничьих, 7 поражений.

Примечания 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Универсидад Сан-Мартин»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Универсидад де Консепсьон»